Alessandra Santos de Oliveira – ex cestista brasiliana
 Danilo dos Santos de Oliveira – calciatore brasiliano
 Rafael dos Santos de Oliveira – calciatore brasiliano